Molekulska formula -{C21H23NO8}- se može odnositi na:

 14-Norpseurotin A
 Sorbicilakton A